Acıbadem Erkekler 1.Ligi 2012/2013 – 43. sezon walki o mistrzostwo Turcji organizowany przez Türkiye Voleybol Federasyonu. Zainaugurowany został 14 października 2012 i trwał do 29 kwietnia 2013 roku.

W sezonie 2012/2013 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały  i , w Pucharze CEV −  i , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Turcji po raz trzeci w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Dwa najsłabsze spadły do niższej ligi.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), półfinałów (do dwóch zwycięstw) oraz finału (do trzech zwycięstw), który wyłoniły mistrza Turcji.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej 
{|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%;"
!width=25 rowspan=2|
!width=320 rowspan=2|Drużyna
!width=33 rowspan=2|
!colspan=3|Mecze
!colspan=6|Rodzaj wyniku
!colspan=4|Sety 
!colspan=3|Małe punkty
!width=33 rowspan=2|
|-
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!3:0
!3:1
!3:2
!2:3
!1:3
!0:3
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
||3.10
||1.70
||2.10
||1.80
||2.80
||2.60
||2.60
||0.20
||1.30
||0.10
||0.60
||0.90

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał 
(do 3 zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2012 w Turcji
2012 w piłce siatkowej
2013 w Turcji
2013 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji